Miti bezeichnet:
 MITI, japanisches Ministerium für Internationalen Handel und Industrie
 Miti (Insel), eine Insel der indonesischen Nordmolukken

Miti ist der Familienname folgender Personen:
 Muluka Miti-Drummond, sambische Juristin, Menschenrechtsaktivistin und Expertin für Albinismus
 Mwape Miti (* 1973), sambischer Fußballspieler
 Ruggero Miti (* 1945), italienischer Regisseur und Schauspieler